Horejs ist der Familienname folgender Personen:

 Barbara Horejs (* 1976), österreichische Archäologin
 Josef Horejs, österreichischer Fußballspieler 
 Karl Horejs (1915–1984), österreichischer Politiker und Buchdrucker